Rabrovo est un toponyme qui peut désigner :
Rabrovo, une localité de Bulgarie située dans l'obchtina de Boïnitsa, oblast de Vidin ;
Rabrovo, une localité de Serbie située dans la municipalité de Kučevo, district de Braničevo ;
Rabrovo, une localité de Macédoine située dans la municipalité de Valandovo.